Kalisz steht für:

 Kalisz, eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
 Kalisz (Dziemiany), ein Ort in der Woiwodschaft Pommern (Kalisch, Kreis Berent/Westpreußen)
 Kalisz (Regimin), ein Ort in der Woiwodschaft Masowien
 Kalisz Pomorski (Kallies, Kreis Dramburg/Pommern)

Kalisz ist der Familienname folgender Personen:
 Chase Kalisz (* 1994), US-amerikanischer Schwimmer
 Raymond Philip Kalisz SVD (1927–2010), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Missionar und römisch-katholischer Bischof von Wewak auf Papua-Neuguinea
 Ryszard Kalisz (* 1957), polnischer Politiker und Jurist

Siehe auch: 
 Kalisch